Stoupa bezeichnet

 Stoupa (Griechenland), Dorf auf dem Peloponnes, Griechenland
 Stoupa (Tschechien), Wüstung in der Gemeinde Lesná, Tschechien

Siehe auch:
 Stupa